The Paleface (1922), een film van Buster Keaton
The Paleface (1948), een film van Norman Z. McLeod